Tupi fait notamment référence à :

Toponymes

Tupi, une localité de la province de Cotabato du Sud.

El Tupí, capitale de la paroisse civile d'Independencia de la municipalité de Federación de l'État de Falcón.

Autres 
 Les Tupis, un groupe ethnique d'Amérindiens autochtones de la côte brésilienne.
 Les langues tupi, parlées par les Tupis.
 Le tupí, fromage espagnol.
 Tupi, logiciel d'animation 2D vectoriel.
 Tupi, un sous-marin de la Marine brésilienne

Voir aussi